1261 км, 1261-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. 

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1261 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 484724
 1261 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 659372